Brand New Day или A Brand New Day может означать:

Музыка

Альбомы 
 Brand New Day — альбом американской рок-группы Blood, Sweat & Tears 1977 года.
 Brand New Day — альбом канадской рок-группы The Watchmen 1996 года.
 Brand New Day — альбом британского певца Стинга 1999 года.
 Brand New Day — альбом новозеландской певицы Рики-Ли Култер 2007 года.
 Brand New Day — альбом канадской хип-хоп-группы Swollen Members 2014 года.
 Brand New Day — альбом американской кантри-группы The Mavericks 2017 года.

Песни 
 «Brand New Day» — песня британского певца Ван Моррисон 1970 года.
 «Brand New Day» — песня британского певца Стинга 1999 года.
 «Brand New Day» — песня ливано-канадского певца Массари 2012 года.
 «Brand New Day» — песня ирландской рок-группы Kodaline 2013 года.
 «A Brand New Day» — песня из мюзикла «Виз» 1976 года.
 «A Brand New Day» — песня BTS и Сары Ларсон 2019 года.

Прочее 
 Spider-Man: Brand New Day